Ахмаев — фамилия; имеет женскую форму Ахмаева.
 Ахмаев, Ильяс Супьянович (род. 5 апреля 1986 года) — российский чеченский боец смешанных единоборств, чемпион России по грэпплингу, джиу-джитсу и боевому самбо.
 Ахмаев, Саид-Али Саидович (род. 30 мая 1996 года, Москва, Россия) — российский футболист.